Isla de Mona e Islote Monito puede referirse a:

 Las islas propiedad de Puerto Rico Isla de Mona e Islote Monito.
 Isla Municipio Isla de Mona e Islote Monito de Mayagüez.